

Турнирная сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2010 год в женском футболе
Футбол в России в 2010 году